Jagdberg ist der Name von geographischen Objekten:

 Jagdberg (Steingaden), Gemeindeteil von Steingaden, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Burg Jagdberg, Burgruine bei Schlins, Vorarlberg – dort auch Herrschaft Jagdberg
 Region Jagdberg, Subregion im Land Vorarlberg, Österreich

Berge (nach Höhe sortiert):
 Großer Jagdberg, 806,0 m, im Thüringer Wald nahe Brotterode und Tabarz, Landkreise Schmalkalden-Meiningen und Gotha, Thüringen
 Jagdberg (Netphen), 675,9 m, im Rothaargebirge nahe Hainchen (Netphen), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Jagdberg (Erndtebrück), 639,0 m, im Rothaargebirge bei Benfe (Erndtebrück), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Jagdberg (Jena), 288,4 m, bei Göschwitz, kreisfreie Stadt Jena, Thüringen

Siehe auch:
 Jagdkopf